

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Half Moon – census-designated place della Carolina del Nord
 Halfmoon – città della Contea di Saratoga, New York
 Halfmoon – township della Contea di Centre, Pennsylvania

 Antartide
 Isola Half Moon – isola dell'Antartide

Nautica 
 Half Moon – barca a vela
 USS Half Moon (AVP-26) – nave appoggio idrovolanti della marina militare statunitense

Varie 
 Half Moon (Niwemang) – film del 2006 diretto da Bahman Ghobadi
 Half Moon – giocatore di lacrosse canadese
 Half Moon - Disciplina Sportiva

Note